IAN steht für:
 International Article Number (IAN), früher European Article Number (EAN) genannt, siehe Strichcode #Handelsstrichcodes: EAN, UPC, IAN, JAN
 Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (; Abk. ИАН), die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften (heute die Russische Akademie der Wissenschaften)
 Bob Baker Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen von Kiana (Alaska), Northwest Arctic Borough, Alaska

Ian steht für:
 Ian, schottisch-gälische Variante des Vornamens Johannes, Namensträger siehe dort
 Ian (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Ian Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

ian steht für:
 Iatmul (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sepiksprache der Iatmul in Papua-Neuguinea

Abkürzung